Clarion steht für:

 Clarion (Programmiersprache), eine Programmiersprache
 Clarion (Unternehmen), ein Hersteller von Car-Audio Systemen
 Clarion University of Pennsylvania, US-Universität in Clarion, Pennsylvania
 Clarion Science Fiction Writers’ Workshop, seit 1968 in den USA stattfindende Workshop-Reihe für angehende Science-Fiction-Autoren
 Clarion South Writers’ Workshop, zwischen 2004 und 2009 in Brisbane, Australien abgehaltener Workshop für Science-Fiction-Autoren
 Clarion West Writers’ Workshop, jährlich an wechselnden Orten der US-Westküste stattfindender Workshop für Science-Fiction-Autoren
 Clarion (Literaturzeitschrift), Bostoner Literaturzeitschrift
 Clarion (Numimatikzeitschrift), von der Pennsylvania Association of Numismatists herausgegebene numismatische Zeitschrift
 The Clarion, britische sozialistische Wochenzeitung (1891–1931)
 eine europäische Hotelgruppe im Verbund von Choice Hotels Europe
 Clarión (span.: Isla Clarión), eine mexikanische Pazifikinsel der Revillagigedo-Gruppe
 ein historisches Blechblasinstrument, siehe Clairon
 Operation Clarion, eine umfangreiche Operation der alliierten Luftstreitkräfte im Februar 1945 mit dem Ziel der Vernichtung des deutschen Verkehrsnetzes

Personen
 Jacques Clarion (1776–1844), französischer Botaniker, Arzt und Apotheker

Orte in den Vereinigten Staaten
 Clarion (Illinois), im Bureau County
 Clarion (Iowa), im Wright County
 Clarion (Michigan), im Charlevoix County
 Clarion (Ohio)
 Clarion (Pennsylvania), im  Clarion County

Siehe auch 
 CLARiiON